{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Женский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | ? — 26 апреля 1998
|-
|align = "center" | Театр Крусибл (финал)
|- 
| Статус — профессиональный (WLBSA)
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 95 (Ким Шоу)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Келли Фишер
|-
| Финалистка — Карен Корр
|-
| Счёт — 5:0
|}Чемпионат мира по снукеру среди женщин 1998''' (, официальное название — 1998 Embassy World Ladies Snooker Championship) — главный женский снукерный турнир 1998 года, проходивший в апреле в Англии. Победительницей турнира стала 19-летняя Келли Фишер, обыгравшая в финале Карен Корр со счётом 5:0. Фишер за свою победу получила £ 5 000.

Турнир начинался с групповой стадии, в которой участвовали такие игроки, как Мария Каталано (это был её дебют на чемпионате мира), Агнес Дэвис (ей на тот момент было 77 лет) и Мэнди Фишер (председатель WLBSA). По правилам, минимальный возраст для участия в турнире был 16 лет, ограничений по максимальному возрасту не было.

Карен Корр, выйдя в финал этого турнира, могла «повторить» уникальное достижение Джо Дэвиса, который в своё время в один год выиграл чемпионаты мира по английскому бильярду и снукеру. Разница была только в том, что Дэвис побеждал на чемпионатах среди профессионалов. Корр, за несколько дней до финала снукерного турнира также стала победительницей женского бильярдного чемпионата, но 26 апреля она уступила Келли Фишер.

Впервые финал женского чемпионата мира по снукеру проходил в Крусибле.

Высший брейк 

 95 — Ким Шоу (1/16 финала)

Результаты

Плей-офф

Брейки 

 95 Ким Шоу
 87 Энн-Мэри Фаррен
 74, 53 Карен Корр
 61 (дважды) Лайнетт Хорсбург
 59 Мэнди Фишер
 57, 50 Тесса Дэвидсон
 57, 54 Лиза Игналл
 52, 51 Келли Фишер

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате мира на snooker.org 
 Отчёт о чемпионате мира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
1998 год в снукере